Hans Gottschalk ist der Name folgender Personen:

* Hans Gottschalk (Produzent) (* 1926), deutscher Drehbuchautor und Produzent 
 Hans Benedikt Gottschalk (1930–2004), deutsch-britischer Altphilologe 
 Hans-Joachim Gottschalk (* 1943), deutscher Rechtsanwalt und politischer Beamter (CDU)
 Hans Karl Gottschalk (1891–1941), deutscher Kameramann
 Hans Ludwig Gottschalk (1904–1981), deutscher Arabist